Brandon Routh - um ator e modelo norte-americano.
Edward Routh - um matemático inglês.
Camilla Belle Routh - uma atriz estadunidense.
Desambiguação